Die Scottish Football League Division Two wurde 1970/71 zum 65. Mal ausgetragen. Nach Einführung der Division One war es zudem die 65. Austragung als zweithöchste Fußball-Spielklasse der Herren in der Scottish Football League unter dem Namen Division Two. In der Saison 1970/71 traten 19 Vereine in insgesamt 36 Spieltagen gegeneinander an. Jedes Team spielte jeweils einmal zu Hause und auswärts gegen jedes andere Team. Es galt die 2-Punkte-Regel. Bei Punktgleichheit zählte der Torquotient. Die Meisterschaft gewann Partick Thistle, das sich zusammen mit dem Zweitplatzierten FC East Fife den Aufstieg in die Division One sicherte. Torschützenkönig mit 28 Treffern wurden Jimmy Jack vom FC Arbroath und Kenny Wilson vom FC Dumbarton.

Statistik

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Weblink 
 Scottish Division Two 1970/71 bei statto.com

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1970/71
1970 71